Il doppio del torneo di tennis DFS Classic 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Pam Shriver e Liz Smylie 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Lori McNeil /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Larisa Neiland /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (quarti di finale)

 Zina Garrison /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (secondo turno)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (semifinali)
 Jo-Anne Faull /  Julie Richardson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

DFS Classic 1993